Алексі́дзе () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Дмитро Алексідзе (1910—1984) — грузинський режисер.
 Раті Алексідзе (* 1978) — грузинський футболіст.

Грузинські прізвища